Мисс США 1996 () — 45-й конкурс красоты Мисс США прошедший 2 февраля 1996 года, проведён на Южном острове Падре, Техас. Победительницей конкурса стала Эли Ландри из штата Луизиана.

Корона Мисс США была получена из руки Шэнны Моуклер, Мисс Нью-Йорк.

Ландри является первой бывшей «Юная Мисс США» завоевавшая титул «Мисс США», третьей «Мисс США» представлявшая штат Луизиана, второй «Мисс Луизиана». Победительница является пятой и последней участницей, которая завоевала звание «Мисс Фотогеничность», имея титул «Мисс США».

Конкурс красоты последний раз проводился на Южном острове Падре. Мероприятие было организовано в третий раз Бобом Гоеном и Мати Монфор.

В 1996 году, организаторами был создан сайт для открытого интернет голосования в рамках голосования для звания «Мисс Фотогеничность».

Впервые, начиная с 1989 года, когда в финале было 10 полуфиналисток, вместо 12. Начиная с 1991 года, было впервые, когда участницы надели цельные купальники в предварительном и финальном соревновании.

Результаты

Специальные награды

Полуфинальные очки

Предварительные очки 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Финалистки
     Полуфиналистки

Финальные соревнования 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Топ 6 Финалисток

Штаты-участницы 

 – Бенита Брукс
 – Джанель Линн Канади
 – Кристина Новак
 – Тиффани Паркс
 – Шона Лин Сирлз
 – Суэсан Раджеби
 – Ванда Гонсалес
 – Стар Бел
 – Ла Чанда Дженкинс
 – Идалмис Видал
 – Дженни Крейг
 – Кууалоха Тейлор
 – Трейси Ярбро
 – Бернадетт Пржибисьен
 – Холли Рол
 – Джилл Саймон
 – Дэнни Ботрайт
 – Лори Уэст
 – Эли Ландри
 – Юланн Ваднаис
 – Мишель Майкл
 – Жаклин Дусетт
 – Наташа Белл
 – Карин Смит
 – Кэролайн Рамагос
 – Эйми Райнхарт

 – Таня Погачник
 – Керри Линн Кемпер
 – Алиса Кастильо
 – Джули Минта Гленек
 – Кристина Августин
 – Лейла Линн
 – Килин Кёрнак
 – Джессика Ли Макминн
 – Джульетта Спиер
 – Мелисса Бойд
 – Хизер Крикард
 – Джилл Чартье
 –  
 – Карен Брэдли
 – Лиза Джексон
 – Кареза Винтерс
 – Бекка Ли
 – Кара Уильямс
 – Трейси Кенник
 – Нэнси Энн Робертс
 – Даниэль Коннорс
 – Стейси Болдуин
 – Регина Фишер
 – Мэри Джо Стокер
 – Келли Каттлмен

Участие в других конкурсах 
Участницы принимавшие участие в конкурсах красоты «Юная мисс США» и «Мисс Америка»:

Участницы принявшие в конкурсе красоты «Юная мисс США»:
Трейси Кенник (Юта) — Юная Мисс Юта 1989 
Эли Ландри (Луизиана) — Юная Мисс Луизиана 1990 (Полуфиналистка на Юная Мисс США 1990)
Холли Роел (Индиана) — Юная Мисс Джорджия 1990 (2-я Вице Мисс на Юная Мисс США 1990)
Сьюзан Барнетт (Пенсильвания) — Юная Мисс Пенсильвания 1990 (Финалистка на Юная Мисс США 1990)
Кара Уилльямс (Техас) — Юная Мисс Техас 1991  (Полуфиналистка на Юная Мисс США 1991)
Джульетта Спир (Северная Дакота) — Юная Мисс Северная Дакота 1992
Дэнни Ботрайт (Канзас) — Юная Мисс Канзас 1992 (2-я Вице Мисс на Юная Мисс США 1992)
Джилл Чартьер (Орегон) — Юная Мисс Орегон 1993 (Полуфиналистка на Юная Мисс США 1993)
Тиффани Паркс (Арканзас) — Юная Мисс Арканзас 1993

Участница завоевавшая титул Мисс Америка:
 Трейси Ярбруг (Айдахо) — Мисс Айдахо

Участница завоевавшая титул Мисс США:
 Шона Сирлис (Калифорния) завоевала титул «Мисс Калифорния» после победы Шэннон Маркетик была коронована на Мисс США 1992

Судьи 
Си Си Эйч Паундер
Патрик Уорбертон
Дебби Филдс

Донна Шин
Рики Мартин
Джефф Феринга

Ирен Бедард
Эдди Рэббитт

См. также 
Мисс Вселенная 1996
Юная мисс США 1996

Сноски

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс США»

1996
События 2 февраля
Февраль 1996 года
1996 год в Техасе
Южный остров Падре